Einsiedel kan syfta på:

Personer 
 August von Einsiedel (1754–1837), tysk Afrika- och naturforskare
 Detlev von Einsiedel (1773–1861), tysk statsman
 Friedrich Hildebrand von Einsiedel (1750–1828), tysk jurist och skriftställare

Platser

Tjeckien 

 Mníšek, ort, Liberec,

Tyskland 

 Einsiedel (berg), Sachsen, 
 Einsiedel (skog), Bayern,